Гарнет Екселбі (,  16 серпня 1981, Крейк) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року.

1999 року був обраний на драфті НХЛ під 217-м загальним номером командою «Атланта Трешерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд АХЛ, «Атланта Трешерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Дорнбірн».

Загалом провів 412 матчів у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Колдера в складі «Чикаго Вулвс» — 2002.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Дорнбірна»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Атланта Трешерс»